

Obres artístiques 
 El amor brujo (1915), ballet de Manuel de Falla
 El amor brujo (novel·la) (1932), novel·la de Roberto Arlt
 El amor brujo (pel·lícula de 1949), dirigida per Antonio Fernández-Román
 El amor brujo (pel·lícula de 1967), dirigida per Francesc Rovira-Beleta
 El amor brujo (pel·lícula de 1986), dirigida per Carlos Saura